ETSI steht für:
 European Telecommunications Standards Institute, siehe Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen
 Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (ICAO-Code)
 Escuela Técnica Superior de Ingeniería/Ingenieros, Bezeichnung einiger technischer Fakultäten an spanischen Hochschulen

ET-SI steht für:
 , ISO-3166-2-Code des äthiopischen Bundesstaates

Siehe auch:
 Etsi multa luctuosa
 Etsi nos
 Etsy

Abkürzung